Sidi Abed – comune dell'Algeria
 Sidi Abed – comune rurale del Marocco